Abelardo hace referencia a varios artículos:

Personajes de TV 

 Abelardo (Plaza Sésamo), personaje antropomórfico de la versión mexicana de Sesame Street

Personas
Abelardo (nombre)
Abelardo Fernández, futbolista español;
Abelardo González, futbolista español;
 Abelardo Castillo, escritor argentino;
Abelardo González, comediante mexicano;
Pedro Abelardo, monje y filósofo francés conocido por su relación sentimental con Eloísa.